peut désigner :
 , un genre de plantes ;
 , un genre d'oiseaux ;